Aeolisch of eolisch kan verwijzen naar:

 Eolisch (dialect), een groep dialecten van het Oud-Grieks
 Eolisch (toonladder), een kerktoonladder
 eolisch proces, in de geologie: door de wind veroorzaakt
 Eolische Eilanden
 afkomstig uit of te maken hebbend met Eolië, een historische landstreek in Klein-Azië